ARA Misiones peut faire référence aux navires de guerre argentins suivants :
 ARA Misiones (1897), torpilleur de 1897.
 ARA Misiones (D-11), destroyer de classe Buenos Aires.